Diese Liste von Bergen in der Schweiz enthält mehrheitlich Berge in den Schweizer Alpen.

Die zehn höchsten Schweizer Berge 
Die zehn höchsten Berge der Schweiz ohne Berücksichtigung der Nebengipfel, der Schweizer Kanton und die Gipfelhöhe in Meter über Meer:

Für eine Liste inklusive aller Nebengipfel siehe Gipfelliste von Christian Thöni bei den Weblinks.

Sortierbare Liste 
Die untenstehende Tabelle ist sortierbar (durch Anklicken des jeweiligen Doppelpfeilsymbols) nach:
 Name
 Gipfelhöhe
 Typ, strenge Definition für Hauptgipfel: ab 300 Metern Schartenhöhe
 Region und Massiv
 Dominanz, die Entfernung zum nächsthöheren Punkt und dessen Name
 Schartenhöhe, der Mindestabstieg zum Erreichen des nächsthöheren Punktes (und der Name dieses Tiefpunktes)

Die höchsten Berge der Schweizer Kantone 

Als höchste Erhebung der verschiedenen Schweizer Kantone werden hier auch Berge verstanden, die auf einer Grenze liegen:

Siehe auch 
 Fluh
 Liste der Viertausender in den Alpen
 Liste der Viertausender in den Walliser Alpen
 Liste von Bergen beider Appenzell

Weblinks 
Vollständige Gipfelverzeichnisse:
 Gipfelverzeichnis Christian Thöni
 Die Viertausender der Schweiz

!Schweiz
!
Schweiz, Berge